Informàtica:
 Cell, microprocessador
 Literatura:
 El mòbil de Stephen King